Maple Creek (Californië)
 Maple Creek (Saskatchewan)
 Maple Creek (Wisconsin)